Deepak (दीपक) est un mot hindi signifiant lampe, du sanskrit "source de lumière".  Au vingtième siècle, il est devenu très populaire comme prénom pour les hommes hindous Des noms comme Deepa (masculin - bien qu'utilisé pour les femmes par de nombreux Indiens maintenant), Deepika (féminin), Deepthi (féminin), Deepam (masculin), Deepali (féminin) et beaucoup d'autres sont liés à Deepak.

Les noms susmentionnés sont liés à la lumière ou au détenteur de la lumière : 
 Deepak (masculin) - une lampe ou une bougie.
Deepa (féminin) - une lampe
Deep (masculin) - mèche/flamme de la lampe ; 
Deepankar (masculin) - celui qui allume les lampes ;
Deependra (masculin) - seigneur de la lumière ;
Deepit (masculin) - qui allume ;
Deepanjali (féminin) - offrandes de lampes ;
Deepmala (féminin) - guirlande de lampes ;
Deepali (féminin) - collection de lampes ;
Deepika (féminin) - un peu de lumière ;
Deepamalika (féminin) - guirlande de lampes ;
Deepunja (masculin) - lumière de lampe ;
Deepti/Deepthi (féminin) - lueur, briller ;
Deepanshu (masculin) - lueur ;
Dans l'hindouisme, la lumière est le symbole de la connaissance.

Deep 
 Deep Roy, acteur kényan d'origine indienne 
 Deep Sengupta, joueur d'échecs indien

Deepa 
 Deepa Anappara, écrivaine 
 Deepa Mehta, cinéaste indienne 
 Deepa Sahi, actrice et productrice indienne

Deepak 
 Deepak Chopra, écrivain et conférencier en pseudo-sciences 
 Deepak Lal, économiste anglo-indien
 Deepak Obhrai, homme politique canadien 
 Deepak Tijori, acteur et réalisateur de Bollywood

Deepika 
 Deepika Padukone, mannequin et actrice indienne 
 Deepika Kumari, archère indienne 
 Deepika Kundaji, agricultrice en permaculture

Références